Estación San Roque puede referirse a:

Estación San Roque, del Ferrocarril General Urquiza, en la provincia de Corrientes, Argentina;
Estación San Roque, del Tren de las Sierras, en la provincia de Córdoba, Argentina;
Estación de San Roque pedanía de la provincia de Cádiz, Andalucía, España;
Estación de San Roque-La Línea, estación ferroviaria de esta última pedanía.